een ander woord voor onderpand
 Waarborg (keurmerk), overheidsgarantie voor gehalte van platina, goud of zilver
 zie ook Merk (munt)